Juan Andrés Espejo Luna Victoria  (Lima, 1951)​ es un pastor evangélico carismático y ex-político peruano. Fue elegido alcalde del distrito de La Victoria en las elecciones municipales de 1986 y ejerció el cargo desde el 1 de enero de 1987 hasta el 31 de diciembre de 1989. Actualmente desempeña el cargo de Secretario en la Junta Nacional del Movimiento Misionero Mundial en el Perú, y es pastor evangélico en Villa María del Triunfo desde el 2005.

Historia 
Andrés Espejo Luna Victoria nació en 1951 en Lima. Su padre era dirigente y sindical del Partido Aprista. Desde los 7 años fue preparado para la política y a mediados de la década de los ochenta Espejo se lanzó para alcalde de La Victoria alcanzando el sillón municipal de La Victoria, el 9 de noviembre de 1986.

Vida personal 
Está casado con María Cerdán Ascencio, que la conoció en su adolescencia.

Es pentecostés y está afiliado al Movimiento Misionero Mundial desde 1993. Ejerció el cargo de vocal y posteriormente como secretario, uno de los mayores rangos de los Oficiales Nacionales del MMM en el Perú, en una sesión en el distrito de Barranco, en 1996, y nuevamente desde 2005 en Villa María del Triunfo.

Resultado de alcaldía

Enlaces externos 
 Sitio oficial Municipalidad de La Victoria

Referencias 
Hombres
Nacidos en 1951
Nacidos en Lima
Alumnado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Conversos al cristianismo
Pastores pentecostales de Perú
Políticos de Perú
Alcaldes de La Victoria
Miembros del Partido Aprista Peruano